Эта статья содержит информацию о групповом этапе Кубка УЕФА 2005/06.

В групповом этапе участвовали 40 клубов-победителей первого раунда. Клубы были разделены на 8 групп по 5 команд в каждой. Команды, занявшие в группе первые три места, проходили в плей-офф.

Жеребьёвка 
Жеребьёвка группового этапа Кубка УЕФА прошла 5 октября 2005 года в Ньоне. Перед жеребьёвкой 40 команд были разбиты на 5 корзин в соответствии с их коэффициентами. В результате жеребьёвки были образованы 8 групп по 5 команд — по 1 команде из каждой корзины.

География группового этапа 
В групповом этапе Кубка УЕФА 2005/06 представлены национальные лиги следующих стран:
 Франция — 5 команд,
 Италия, Германия, Румыния, Россия, Болгария — по 3,
 Англия, Испания, Нидерланды, Швейцария, Украина, Норвегия — по 2,
 Греция, Чехия, Дания, Турция, Израиль, Португалия, Швеция, Сербия и Черногория — по 1.

Группы 

Время начала матчей указано центральноевропейское

Группа А

Группа В

Группа С

Группа D

Группа E

Группа F

Группа G

Группа Н

Примечания

Ссылки 
 Турнир на сайте УЕФА

Групповой этап